Charles Solau, Belgisch politicus
 Jules Solau, Belgisch syndicalist, vakbondsbestuurder en politicus